Roșiori oder Roșiorii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Roșiorii de Vede, Stadt im Kreis Teleorman

 Roșiori (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Roșiori (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Roșiori (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Roșiori (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița

 Roșiori (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Roșiori (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Roșiori (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Roșiori (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Roșiori (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Roșiori (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Roșiori (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui